Соревнования по современному пятиборью проводятся на летних Азиатских играх начиная с 1994 года для мужчин и начиная с 2002 года для женщин (кроме Игр 1998 и 2006 годов).

Виды соревнований

Призёры соревнований

Мужчины

Индивидуальный зачёт

Командный зачёт

Эстафета

Женщины

Индивидуальный зачёт

Командный зачёт

Эстафета

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Международный союз современного пятиборья (International Modern Pentathlon Union, Union Internationale de Pentathlon Moderne, UIPM)
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета

Виды спорта на летних Азиатских играх
Азиатские игры